Xanlar kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Yelenendorf, distriktshuvudort, Goygol Rayon, 
 Xanlar Rayonu, distrikt, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar